

Antropologia 
 Baniwa: gruppo etnico dell'America meridionale

Biologia 
 Baniwa: genere di lepidotteri appartenente alla famiglia Sphingidae